En Italie :
 Piazza della Repubblica à Florence ;
 Piazza della Repubblica à Naples ;
 Piazza della Repubblica à Rome.

Repubblica